Никола́й Арка́дьевич Анаста́сьев (12 февраля 1940,  — 10 января 2021) — советский и российский -американист, доктор филологических наук (1980). Сын театроведа Аркадия Анастасьева и литературоведа Елены Любарёвой.

Биография 
Окончил филологический факультет МГУ (1962), на протяжении многих лет преподавал там же (с 1990 года профессор). В 1968 году защитил кандидатскую диссертацию «Творчество Томаса Вульфа и основные проблемы развития американского романа 30-х годов». Доктор филологических наук (1982, диссертация «Традиции и новаторство в литературе критического реализма XX века : форма „субъективной“ эпопеи в романе США и Англии»). Специалист по американской литературе XX века, в том числе по творчеству Уильяма Фолкнера и Эрнеста Хемингуэя, Артура Миллера. Опубликовал также книги о казахских писателях Абае Кунанбаеве, Мухтаре Ауэзове (в серии «Жизнь замечательных людей») и Абдижамиле Нурпеисове.

Работал в редакциях журналов «Вопросы литературы» (1967—1988, позднее член редколлегии), затем «Иностранная литература» (с 1988 года). Публиковал статьи в журналах «Литературное обозрение», «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов» и т. д. Лауреат премии журнала «Литературное обозрение» (1984).

Умер в 2021 году. Прах захоронен в могиле родителей на Ваганьковском кладбище.

Сочинения 
 Фолкнер: Очерк творчества. — М.: Художественная литература, 1976.
 Разочарование и надежды: Заметки о западной литературе сегодня. — М.: Советский писатель, 1979.
 За и против человека. — М.: Советский писатель, 1980.
 Литература человеконенавистничества: Сборник статей. — М.: Художественная литература, 1980.
 Художник и общество: Свобода личности и свобода творчества. — М.: Художественная литература, 1980.
 Творчество Эрнеста Хемингуэя: Книга для учащихся. — М.: Просвещение, 1981.
 Современная литература за рубежом. — М.: Советский писатель, 1983.
 Обновление традиции: Реализм XX в. в противоборстве с модернизмом. — М.: Советский писатель, 1984.
 Продолжение диалога: Советская литература и художественные искания XX в. — М.: Советский писатель, 1987.
 Феномен Набокова. — М.: Советский писатель, 1992. — ISBN 5-265-02148-5
 Владимир Набоков. Одинокий Король. — М.: Центрполиграф, 2002. — ISBN 5-227-01947-9
 «Небо в чашечке цветка»: Абдижамил Нурпеисов и его книги в мировом литературном пейзаже. — Алма-Ата: «Олке», 2004.
 Мухтар Ауэзов: Трагедия триумфатора. — , 2006. — (серия ЖЗЛ) — 449 с.
 Абай: Тяжесть полета. — , 2008. — (серия ЖЗЛ) — 383 с.

Примечания

Ссылки 
 

Писатели СССР
Литературоведы СССР
Литературоведы России
Преподаватели филологического факультета МГУ
Доктора филологических наук
Набоковеды
Похороненные на Ваганьковском кладбище